María Paleóloga puede hacer referencia a:
María Paleóloga, hija ilegítima de Miguel VIII Paleólogo y esposa de Abaqa Kan;
María Paleóloga, esposa de Esteban Uroš III Dečanski;
María Paleóloga Cantacucena, esposa de Constantino Tij y Ivailo de Bulgaria;
María Irene Paleóloga, esposa de Miguel Asen IV.